Бляховня:

 Бляховня — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Ченстоховский повят.
 Бляховня — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ченстоховский повят, Силезское воеводство.